

Cinematografia 
Dominion: Prequel to The Exorcist - filme de 2005 de terror sobrenatural dirigido por Paul Schrader

Música 
Dominion (álbum de Kamelot) - de 1997

Televisão 
Dominion, série de televisão transmitida pelo canal Syfy, baseado no filme Legião, de 2010.

Outros 
Dominion (Star Trek) - no universo Star Trek, um império hostil que domina o quadrante gama

Desambiguação